Volksdemokraten ist die Bezeichnung

 für ein Parteienbündnis in Finnland, siehe Demokratische Union des Finnischen Volkes
 für eine italienische Partei, siehe Popolari Democratici

Siehe auch:
 Volksdemokratie